Naidoo est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1908-1993), activiste anti-apartheid sud-africaine
, correspondant et présentateur de nouvelles américain
, auteure de livres pour enfants sud-africaine
 (né en 1971), homme d'affaires sud-africain
 (née en 1968), auteure et journaliste sud-africaine
Indira Naidoo-Harris, femme politique provinciale canadienne
Jay Naidoo (né en 1954), homme politique sud-africain
 (né en 1979), musicien et batteur sud-africain
Kumi Naidoo (né en 1965), activiste anti-apartheid sud-africain
 (née en 1976), joueuse olympienne de volleyball sud-africaine
 (né en 1955), homme d'affaires sud-africain
 (1901-1953), activiste politique sud-africain
 (né en 1964), homme d'affaires sud-africain
, activiste du logement sud-africaine
 (née en 1979), actrice et présentatrice sud-africaine
Stephen Naidoo (1937-1989), prêtre sud-africaine
, collaborateur indien de Gandhi
Xavier Naidoo (né en 1971), musicien et chanteur allemand
 (né en 1963), entrepreneur américain

Homonymie de patronyme